Le terme Bouteroue constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Personnalités
Claude de Bouteroue d'Aubigny (né en 1620 à Paris - mort en 1680) est un chevalier et un intendant de la Nouvelle-France de 1668 à 1670.

Toponymes
Lac Bouteroue, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Ruisseau Bouteroue, un cours d'eau de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.